Les  houris sont des créatures célestes de l'islam qui, selon le Coran, seront dans le paradis les compagnes des musulmans fidèles.

Patronyme 

 Alice Houri (?-), actrice française.
 Ammar Houri (né en 1954), homme politique libanais.
 Azzouz El Houri (né en 1966), musicien, compositeur et musicologue belge d'origine marocaine.
 Samy Houri (né en 1985), footballeur français.

Patronyme arabe